Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6–3, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Thomas Enqvist (campione)
 Tim Henman (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Tommy Haas (secondo turno)

 Cédric Pioline (primo turno)
 Magnus Norman (semifinali)
 Mark Philippoussis (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1999
ATP Tour 1999